Jakob Elsner (ok. 1486 – 1517) – niemiecki malarz portrecista, miniaturzysta i iluminator, aktywny w Norymberdze. 
 Jan Elsner (1913–1939) – polski pilot
 Janusz Elsner (1928–1996) − rektor Politechniki Częstochowskiej
 Joseph Elsner (1845–1933) – niemiecki architekt, rzeźbiarz
 Józef Elsner (1769–1854) – polski kompozytor, pedagog, teoretyk muzyki, nauczyciel Fryderyka Chopina
 Józef Elsner (1891–1951) – polski przedsiębiorca budowlany, „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”
 Marko Elsner (1960) – słoweński piłkarz
 Oskar von Elsner (1822–1881) − niemiecki urzędnik, polityk
 Paul Elsner (1865–1933) − śląski nauczyciel, muzyk, kompozytor
 Rok Elsner (1986) – słoweński piłkarz
 Sławomir Elsner (1976) − polski malarz, fotograf
 Sławomir Elsner (1976) – polski poeta